AnsaldoBreda, een producent van treinstellen.
 Ansaldo (automerk), een historisch automerk.